Jackson Center podría referirse a:

 Jackson Center (Ohio)
 Jackson Center (Pensilvania)